Almos (ok. 820-895) – wódz Madziarów, ojciec Arpada.
 Almos (ok. 1075-1127) – książę węgierski, syn Gejzy I.